Ex libris - eigendomskenmerk in boeken
 Internationaal Exlibriscentrum
 Ex Libris (band) - Nederlandse band
 Ex Libris Records - recordlabel opgericht door Andrew Gardiner